Выборы депутатов Городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва прошли в Нижнем Новгороде 13 сентября 2020 года в единый день голосования.На 1 июля 2020 года в Нижнем Новгороде было зарегистрировано 1 012 365 избирателей. По результатам большинство (26 из 35) мандатов получили представители партии «Единая Россия».

Предшествующие события 
18 декабря 2019 года депутаты Городской думы Нижнего Новгорода одобрили переход со смешанной на мажоритарную систему выборов. В результате этого, количество депутатов в седьмом созыве уменьшилось с 47 до 35 человек. 

24 июля 2020 года ЦИК утвердил трёхдневное голосование на сентябрьских выборах. Таким образом, помимо основного дня голосования, УИК работали 11 и 12 сентября.

Ключевые даты 

 23 июня 2020 года депутаты Городской Думы Нижнего Новгорода на последнем очередном заседании назначили выборы на 13 сентября 2020 года — единый день голосования (назначение даты происходит за 80-90 дней до дня голосования)
 26 июня 2020 года официально опубликовано решение о назначении выборов 
 с 9 по 29 июля 2020 года — период выдвижения кандидатов и сбора подписей избирателей в поддержку их выдвижения
 с 2 по 12 сентября 2020 года — досрочное голосование
 с 11 по 12 сентября 2020 года — дополнительные дни голосования
 12 сентября 2020 года — день тишины
 13 сентября 2020 года — основной день голосования

Избирательные округа

Выдвижение 
9 июля началось выдвижение кандидатов.На сбор подписей избирателей округа отводится 21 день. До 29 июля кандидаты должны сдать в окружную избирательную комиссию подписи 0,5%, от количества зарегистрированных в округе выдвижения, избирателей.

Кандидаты

Скандалы

Снятие кандидатов «Яблока»

Инциденты с фразой «город Нижний Новгород» 
Шести из 12 кандидатов, выдвинутых от партии Яблоко было отказано в регистрации из-за того, что в заголовке подписных листов отсутствовало слово «город» во фразе «выборы депутатов Городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва». Несколько ОИК посчитали, что такое написание наименования представительного органа муниципального образования вводит избирателей в заблуждение.  При этом, кандидатам от «Яблока» по округам №2, 19, 20, 26, 27, 28 удалось зарегистрироваться, несмотря на то же наименование административной единицы в подписных листах.

Отказ в регистрации Алексею Садомовскому 
21 июля 2020 года кандидат от «Яблока» по округу №25 получил протокол итоговой проверки подписей, согласно которому действительными были признаны 146 подписей из 146 поданных. 24 июля, на заседании ОИК №25, комиссия начала повторную проверку подписей, в результате которой недействительными были признаны 16 подписей, а Садомовский получил отказ в регистрации. Алексей подал жалобу на действия в ИКМО и выдвинулся повторно, но уже как самовыдвиженец. ИКМО постановила отменить решение ОИК о нерегистрации кандидата, а также аннулировать самовыдвижение Садомовского.

25 августа 2020 года Нижегородский районный суд, в решении по жалобе на отказ в регистрации, заявил, что скептически относится к показаниям избирателей, подтверждавших, что поддельные, по мнению ОИК №25, подписи были проставлены ими собственноручно. Причиной такого отношения, согласно решению суда, является факт того, что граждане, свидетельствовавшие в сторону Садомовского,  — сторонники кандидата, а значит, желают, чтобы он был избран.

Исправление подписей комиссией 
Денис Анатольев, кандидат от «Яблока» по округу №19, во время итоговой проверки собранных им подписей обнаружил, что в шести подписях, признанных недействительными по базе ФМС, допущены существенные ошибки ввода. Сопоставив данные таблицы ФМС с ранее отсканированными подписными листами, кандидат выяснил, что подписные листы были исправлены комиссией. По этому факту представители партии «Яблоко» подали заявление в полицию. По итогу проверки, в регистрации Анатольеву было отказано.

Позже, по результатам рассмотрения жалобы в ИКМО, 3 подписи из 17 забракованных, были признаны действительными. ИКМО также приняла решение о регистрации Анатольева кандидатом.

Кандидаты от Партии Роста 
Изначально Партия Роста выдвинула 17 кандидатов. Через некоторое время все, кроме Жанны Скворцовой (округ №25), кандидаты утратили статус выдвинутых. Позднее   оказалось, что до 17 июля 2020 года Жанна Скворцова являлась членом регионального совета партии «Единая Россия».

Снятие Евгения Лазарева 
Изначально депутат Городской Думы Нижнего Новгорода VI созыва Евгений Лазарев планировал пойти на выборы от партии «Единая Россия», но в регистрации его кандидатуры на внутрипартийное голосование было отказано из-за непредоставления справки об отсутствии судимости. В итоге, Лазарев выдвинулся в качестве самовыдвиженца по одномандатному округу №31. По тому же округу выдвинулся и однофамилец Евгения, Андрей Лазарев, обоих, впоследствии, зарегистрировали.

После регистрации Евгения Лазарева, Советский районный суд отменил решение ОИК №31 по иску Андрея Лазарева, опираясь на справку ГУ МВД. 

Позже Лазарев опубликовал, на своей странице в Facebook, открытое письмо Владимиру Путину, где попросил Президента вмешаться в ситуацию с выборами, которые, по мнению самого депутата, приобретают скандальный характер.

Недопуск Романа Трегубова 
3 августа 2020 года Роман Трегубов, координатор штаба Алексея Навального в Нижнем Новгороде, сдал в ОИК №17 150 подписей избирателей, но заседание неожиданно отменилось, а кандидату пришлось инициировать новое заседание через администрацию района. На этом заседании недействительными были признаны подписи 10 избирателей, о чём кандидату был выдан протокол. Этого количества не хватало для снятия Романа. Впоследствии, член комиссии от ЛДПР Елена Тихонова запросила повторную проверку подписей, по итогам которой недействительными были признаны ещё 10 подписей. В итоге, кандидату было отказано в регистрации.

Иски Юлии Мантуровой 
Кандидат от КПРФ по округу №20 Юлия Мантурова подала иск в суд против ОИК №20 о признании недействительным решения о регистрации кандидата от «Яблока» Александра Купина. Поводом для подачи иска послужила фраза «город Нижний Новгород». В итоге, суд оставил иск Мантуровой без удовлетворения.

Позднее Мантурова подала иск с целью отменить регистрацию кандидата от «Новых Людей» по округу №20 Михаила Холина. Суд удовлетворил иск кандидата от КПРФ, Михаил Холин был снят с выборов. По аналогичному иску был также снят с регистрации Александр Кулигин от Партии Пенсионеров.

Снятие Василия Обломея 
2 сентября 2020 года кандидат от партии КПРФ по одномандатному округу №35 Василий Обломей был снят с регистрации в качестве кандидата в депутаты Городской Думы. Иск об отмене регистрации был подан конкурентом от партии Патриоты России Сергеем Богатовым. Поводом для снятия с выборов явилось незаконное использование стихотворения Валентина Берестова в агитационных материалах.

Срыв лекций для наблюдателей 
8 сентября 2020 года на тренинг для наблюдателей, организованный движением «Голос», ворвались сотрудники полиции в штатском. Эксперт «Голоса» Мария Гарайс заявляла, что, по словам сотрудников полиции, поступило некое заявление от гражданина, в котором говорилось, что «собрались непонятные люди, которые занимаются непонятными вещами». В итоге, полиция опросила собравшихся о цели визита. 

9 сентября 2020 года история повторилась. На одного из активистов было возбуждено административное дело по статье о неподчинении полиции.

Подмена списков избирателей 
11 сентября 2020 года в помещении УИК №2569 (Нижегородский район, округ №27) наблюдатель от партии «Новые Люди» снял видео, где секретарь комиссии проводит манипуляции со списками избирателей, которые не были сшиты в единую книгу в нарушение закона. Секретарь избиркома взяла и перенесла папки со списками на свой стол, после чего заменила одну из папок другой. Позже на участок приехали сотрудники полиции, которые произвели обыск.

На следующий день председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская сообщила о решении аннулировать все бюллетени досрочного голосования за 11 сентября на УИК №2569. Красилевская добавила, что облизбирком обратился по факту нарушений в правоохранительные органы.

Результаты голосования 
Выборы были признаны состоявшимися, явка составила 15,62%. С момента выборов в Городскую думу Нижнего Новгорода VI созыва явка упала на 11%. Аналогичный показатель на выборах 2005-го года составлял 36,26%. По мнению политологов, такой процент явки свидетельствует о том, что нижегородцы не воспринимают Думу как орган власти. Похожая динамика была зафиксирована и в других регионах России. Политологи считают, что такой результат — следствие так называемой «сушки явки», процесса, направленного на голосование только за «нужных» кандидатов.

В столбце «Депутат» словом «Да» отмечены кандидаты, на момент выборов являющиеся депутатами Городской думы Нижнего Новгорода 6 созыва. Жирным шрифтом выделены победители в своём округе.

Примечания 

Единый день голосования 13 сентября 2020 года
Выборы 2020 года в России
Выборы в Нижегородской области
2020 год в Нижегородской области